XNN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Xining (Cina)